Mužská čtyřhra Mutua Madrid Open 2019 probíhala v první polovině května 2019. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Alexander Peya, jehož členové nestartovali společně. Peya do turnaje nezasáhl pro zranění. Spoluhráčem Mektiće se stal Chorvat Franko Škugor, s nímž skončil ve druhém kole na raketách Koolhofa a Tsitsipase.

Vítězem se stal nizozemsko-rumunský nenasazený pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále za 71 minut zdolal argentinsko-rakouskou dvojici Diego Schwartzman a Dominic Thiem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba šampioni, kteří proměnili pět z deseti brejkových možností, si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali devatenáctou společnou trofej. Na Madrid Open již triumfovali v roce 2016. Rojer vybojoval dvacátý osmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Tecăua to bylo třicáté šesté takové turnajové vítězství.

Rojer s Tecăuem se ocitli na prahu vyřazení již v úvodním kole, když odvrátili dva mečboly pětinásobným šampionům turnaje Bobu a Miku Bryanovým.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (odstoupili)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (2. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2019